Dieser Artikel behandelt die niederländische Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine. Die Niederlande nahmen zum neunten Mal teil. Bis auf 1984 war die niederländische Mannschaft seit 1976 bei allen EM-Endrunden vertreten. Größter Erfolg ist der Titelgewinn 1988. Bis auf 1980 als bei 8 Teilnehmern das Aus in der Vorrunde kam und zuletzt 2012, wurde immer mindestens das Viertelfinale erreicht. 2012 konnte die niederländische Mannschaft erstmals keinen Punkt in der Gruppenphase gewinnen und schied als Gruppenletzter in der Vorrunde aus.

Qualifikation 
Die Niederlande absolvierten die Qualifikation zur Europameisterschaft in der Qualifikationsgruppe E. Die Teilnahme stand nach dem drittletzten Spiel am 6. September 2011 fest.

Spiele 
Alle Resultate aus niederländischer Sicht.

Tabelle 

Bester Torschütze war Klaas-Jan Huntelaar mit 12 Toren, womit er die meisten Tore aller Mannschaften in der Qualifikation schoss. Das 11:0 gegen San Marino am 2. September ist der höchste Sieg der Niederlande.

Vorbereitung 

Die Niederlande bestritten unmittelbar vor der EM noch vier Testspiele: Am 22. Mai in München gegen den FC Bayern München (2:3), am 26. Mai in Amsterdam gegen Bulgarien (1:2), am 30. Mai in Rotterdam gegen die Slowakei (2:0) und am 2. Juni wieder in Amsterdam gegen Nordirland (6:0).

Spiele der Niederlande

EM-Vorrunde 
Bei der Auslosung wurden die Niederländer als Zweiter der UEFA-Rangliste als Gruppenkopf der Gruppe B gesetzt und Dänemark, Deutschland und Portugal zugelost. In der FIFA-Weltrangliste vom 9. Mai 2012 standen diese Mannschaften auf den Plätzen 2 (Deutschland), 4 (Niederlande), 5 (Portugal) und 10 (Dänemark), was im Schnitt Platz 5,25 ergibt. Keine andere Vorrundengruppe hatte eine vergleichbare Qualität.

Gegen die Dänen ist die Bilanz positiv (12 Siege, 10 Remis, 7 Niederlagen vor der EM), war bei Europameisterschaften aber ausgeglichen (1 Sieg, 1 Niederlage, 5:2 Tore vor der EM). Gegen Deutschland ist die Gesamtbilanz mit 10 Siegen und je 14 Remis und Niederlagen negativ, war bei EM-Endrunden aber positiv (2 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage, 8:6 Tore vor der EM). Vor der EM verloren die Niederländer aber am 15. November 2011 mit 0:3 in Hamburg ein Freundschaftsspiel gegen Deutschland. Das letzte Spiel gegen Portugal war das Achtelfinale bei der WM 2006, das die Portugiesen mit 1:0 gewannen, wobei je zwei Niederländer und Portugiesen mit gelb-roten Karten vom Platz gestellt wurden. Auch das einzige Aufeinandertreffen bei einer EM, das Halbfinale bei der EM 2004 konnten die Portugiesen gegen die Niederländer gewinnen. Die Bilanz gegen die Portugiesen ist mit einem Sieg, 3 Remis und 6 Niederlagen vor der EM negativ.

Vorrundengruppe B:

Alle Spiele fanden in der ukrainischen Stadt Charkiw statt.

Kader 
Am 15. Mai reduzierte Bondscoach Bert van Marwijk den vorläufigen Kader von 36 Spielern auf 27 Spieler. Bis zum 29. Mai mussten noch vier weitere Spieler gestrichen werden. Am 19. Mai wurden Vurnon Anita, Siem de Jong, Jeremain Lens und Adam Maher aus dem Kader gestrichen. Die erfahrensten Spieler waren Wilfred Bouma, John Heitinga, Arjen Robben, Wesley Sneijder und Rafael van der Vaart, die auch 2004 und 2008 zum Einsatz gekommen waren. Im niederländischen Kader standen wie im Kader Russlands mit je 13 Spielern die meisten Spieler mit EM-Endrundenerfahrung. Jetro Willems ist der jüngste Spieler, der jemals bei einer EM-Endrunde zum Einsatz kam. Im ersten Spiel gegen Dänemark unterbot er mit 18 Jahren und 71 Tagen den Rekord von Enzo Scifo, der bei seinem ersten Spiel bei der Endrunde 1984 in Frankreich 44 Tage älter war. Zum Zeitpunkt des Turniers hatten 16 der 23 niederländischen Spieler im Ausland unter Vertrag gestanden. Die Premier League stellte mit sieben Spielern den Großteil der Legionäre, gefolgt von der Bundesliga und der Serie A mit jeweils drei Akteuren. Die Primera División stellte nur zwei Spieler der 16 Legionäre. Die Portugiesische Primeira Liga stellte nur einen Spieler.

Der Kader im Überblick:

Einzelnachweise 

Niederlande
2012